River-Klasse steht für folgende Schiffsklassen:

 River-Klasse (1903), 36 Zerstörer der britischen Royal Navy, im Ersten Weltkrieg eingesetzt
 River-Klasse (1910), 6 Zerstörer der Royal Australian Navy, im Ersten Weltkrieg eingesetzt
 River-Klasse (1930), 14 Zerstörer verschiedener Bauart der Royal Canadian Navy, im Zweiten Weltkrieg eingesetzt
 River-Klasse (1932), 3 U-Boote der britischen Royal Navy, im Zweiten Weltkrieg eingesetzt
 River-Klasse (1941), 139 Fregatten der britischen Royal Navy sowie verbündeter Marinen im Zweiten Weltkrieg
 River-Typ (ab 1943), 13 australische Standardfrachter, im Zweiten Weltkrieg eingesetzt
 River-Klasse (1958), 6 Geleitzerstörer der Royal Australian Navy
 River-Klasse (1983), 12 Minenabwehrfahrzeuge der britischen Royal Navy
 River-Klasse (2002), 9 Hochseepatrouillenboote der britischen Royal Navy (zzgl. 5 Exporte für Brasilien und Thailand)